Kurkau ist ein deutscher Ortsname: 
 Kurkau, bis 1938 Kurkowken, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kurkau, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Kurki (Działdowo) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen